Zwei Schiffe der Royal Navy wurde als HMS Antrim nach der Grafschaft Antrim in Nordirland benannt:
 HMS Antrim (1903) war ein Panzerkreuzer der Devonshire-Klasse, der 1903 vom Stapel lief und nach Dienst im Ersten Weltkrieg 1923 abgebrochen wurde. 
 HMS Antrim (D18) war ein Zerstörer der County-Klasse, der 1967 vom Stapel lief. 1984 wurde er an die Marine Chiles verkauft und in Almirante Cochrane nach Thomas Cochrane umbenannt.

Antrim